Die Divizia B 2001/02 war die 62. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. AEK Bukarest und UTA Arad stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen direkt in die Divizia A auf, während die Zweitplatzierten über die Play-offs ebenfalls aufsteigen konnten. Die jeweils letzten vier Vereine stiegen in die Divizia C ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Play-offs 
Die Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Divizia A

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Saison 2001/02 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 2001/02
2001 02